Strada statale 25 – strada statale polacca
 Strada statale 25 del Moncenisio